Чезаре Амброджо Канту (; ) — итальянский ,  и .

Биография 

Чезаре Канту родился 5 декабря 1804 года в Бривьо, в Ломбардии. Он учился в Милане, в колледже Святого Александра Варнавита, и начал свою карьеру в качестве учителя.

Однако вскоре он решил попробовать свои силы на литературном поприще и вскоре обратил на себя внимание стихотворениями «Algiso е la lega lombarda» (1828) и «Storia della città e degli diocesi di Como» (Комо, 1829), но особую известность приобрел очерком «La Lombardia nel secolo XVII» (Милан, 1832). За этот патриотический комментарий к «Обрученным» Манцони Канту поплатился 13-месячным тюремным заключением. Душевные муки, вынесенные им в тюрьме, Канту изобразил в историческом романе «Margherita Pusterla» (Милан, 1837); молитва, вложенная им в уста ребёнка и заканчивающаяся мольбой за отечество, сделалась в Италии народной.  

Сочинения Канту для юношества и народа выдержали десятки изданий. В 1859—1861 гг. он заседал в парламенте был директором ломбардского архива. 

Общеевропейскую известность доставила Канту его «Storia universale» (35 т., Турин, 1837 и сл.), составленная, главным образом, с помощью немецких и французских пособий и выдержавшая много изданий и в оригинале, и в переводе на многие европейские языки. Характерная черта этого обширного труда, который в одной Италии обращается в количестве, далеко превышающем полмиллиона томов, заключается в том, что автор, проникнутый глубоким уважением к католицизму, на первый план выдвигает моменты религиозные. 

Продолжением ко «Всеобщей истории» Ч. Канту служит его «Gli ultimi trenta anni, 1848—1878» (Турин, 1879; отрывок в русском переводе был издан в «Историческом вестнике», 1881 г., № 9 и 10). Во втором главном своём труде «Storia degli Italiani» (Турин, 1854), Канту проводил мысль об образовании федерации итальянских государств с Австрией и Папой римским во главе. 

Канту писал также о Байроне, Викторе Гюго, о немецкой литературе и т. п. Полное собрание его «Poesie» вышло в 1870 году во Флоренции.

Чезаре Канту скончался 11 марта 1895 года в городе Милане.

Его заслуги перед отечеством были отмечены орденом Святых Маврикия и Лазаря.

Предположительно Чезаре Канту имел двух внебрачных дочерей от своей любовницы Антониетты Беккариа Куриони де Чивати (1805–1866), жены Джулио Беккариа (1784–1858).

Библиография 
 
  

 Algiso (1828).
 Epigramma (1829).
 I Morti di Torino (1831).
 Sul Romanzo Storico (1831).
 Di Victor Hugo e del Romanticismo in Francia (1833).
 Isotta (1833).
 Storia della Dominazione degli Arabi e dei Mori in Ispagna e Portogallo (1833).
 Lord Byron (1833).
 I Crociati a Venezia (1833).
 L'Incontro del Tigre (1834).
 La Madonna d'Imbevera (1835).
 Chateaubriand (1835).
 Rimembranze di un Viaggio in Oriente (1835).
 Le Glorie delle Belle Arti (1835).
 Stefano Gallini (1836).
 Un Viaggio Piovoso (1836).
 I Giovinetti (1836).
 Soria della Caduta dell'impero Romano e della Decadenza della Civiltà (1836).
 Inni (1836).
 Lombardia Pittoresca (1836–38).
 Una Buona Famiglia (1837).
 Il Galantuomo (1837).
 Il Buon Fanciullo (1837).
 Il Giovinetto Drizzato alla Bontà, al Sapee, all'industria (1837).
 Margherita Pusterla (1838).
 Processo Originale degli Untori nella Peste del 1630 (1839).
 Il Letterato (1839).
 Storia Universale (1840–47).
 Di un Nuovo Testo del Giorno di Giuseppe Parini (1841).
 Della Letteratura Italiana (1841).
 Beniamino Franklin (1841).
 La Setajuola (1841).
 Sei Novelle (1841).
 Cronache Milanesi (1842).
 Parini e il suo Secolo (1842).
 Milano e il suo Territorio (1844).
 Novelle Lombarde (1846).
 Fior di Memoria pei Bambini (1846).
 Influenza che Beccaria e Verri Esercitano sulla Condizione Economica Morale del Loro Paese (1846).
 Trattato dei Monumenti di Archeologia e Belle Arti (1846).
 Racconti (1847).
 I Carnevali Milanesi (1847).
 Semplice Informazione (1848).
 Discorso (1848).
 Storia degli Ultimi Tempi (1848).
 La Sollevazione di Milano (1848).
 Storia di Cento Anni, 1750–1850 (1851).
 Ezzelino da Romano (1852).
 Il Bambino (1853).
 La Croce (1854).
 L'Abate Parini e la Lombardia nel Secolo Passato: Studi (1854).
 Storia degli Italiani (1854–56).
 Scorsa di un Lombardo negli Archivi di Venezia (1856).
 Storia di Milano (1857–61).
 Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto (1857–61).
 Ai Suoi Elettori (1860).
 Notizie sopra Milano (1860).
 Vincenzo Monti (1861).
 La Contessa Ortensia Carletti nata Liberatore (1862).
 Tommaso Grossi (1862).
 Beccaria e il Diritto Penale (1862).
 Storia della Letteratura Greca (1863).
 Del Diritto nella Storia (1863).
 Il Tempo dei Frencesi, 1796–1815 (1864).
 Opere Minori (1864).
 Storia della Letteratura Latina (1864).
 La Religione e la Critica (1864).
 Sul Giuramento Politico e la Siberia della Scienza (1865).
 Le Elezioni in Italia (1865).
 Sull'origine della Lingua Italiana (1865).
 Storia della Letteratura Italiana (1865).
 Il Principe Eugenio (1865).
 Gli Eretici d'Italia (1865–66).
 Due Politiche (1866).
 Vite Parallele di Mirabeau e Washington (1867).
 Alcuni Italiani Contemporanei Delineati (1868).
 Paesaggi e Macchiette (1868).
 I Doveri di Scuola (1868).
 Il Caffè (1868).
 Il Thè (1868).
 Carta e Libri (1868).
 Del Progresso Positivo (1869).
 Poesie (1870).
 L'Arte e il Pudore (1870).
 Buon Senso e Buon Cuore (1870).
 Antologia Militare (1870).
 Portafoglio d'un Operaio (1871).
 La Quistione Sociale (1871).
 Sulla Questione Operaia (1871).
 Il Patriota Popolano (1872).
 Della Indipendenza Italiana (1872–77).
 Cantate Sacre sulla Passione di Cristo (1873).
 Gli Archivi e la Storia (1873).
 Esempi di Bontà (1873).
 Italiani Illustri (1873–74).
 Narrazioni Scelte di Tito Livio (1875).
 I Lombardi, il Barbarossa e la Battaglia di Legnano (1876).
 Attenzione! (1876).
 Il Convento di Pontida (1876).
 Il Papa e gli Errori del Secolo (1876).
 Gli Ultimi trent'anni (1879).
 Manuale di Storia Italiana (1879).
 Dialogo dei Morti ed Altri Opuscoli di Luciano (1882).
 Nuove Esigenze di una Storia Universale (1882).
 Onoranze ai Vivi (1883).
 Novelle Brianzuole (1883).
 Il Fedone di Platone (1883).
 Niccolò Machiavelli (1885).
 Lavoro e Socialisno (1885).
 Antichi e Moderni (1888).
 Della Letteratura delle Nazioni (1889–91).
 Biografia del Padre Girard (1891).
 Lettere di Uomini Illustri per Demetrio Gramantieri (1894).

Примечания

Литература 
 
 Francesca Kaucisvili Melzi D'Eril: Cesare Cantù e i cattolici liberali francesi, cinque corrispondenze con François-Alexis Rio, Albert DuBoys, Camille de Meaux, Mons. Félix Dupanloup, Maxime de LaRocheterie. (a cura di Francesca Kaucisvili Melzi D'Eril). Milano: Ed. Comune di Milano "Amici del Museo del Risorgimento", 1994.

Ссылки 
 
 Works by Césare Cantù, at Hathi Trust.

Итальянские писатели